Gaby Nestler (née en 1967), fondeuse allemande ;
 Vincenzo Nestler (1912-1988), joueur d'échecs italien ;
 Wolfgang Nestler (né en 1943), sculpteur allemand.